Fridman, Friedman och Friedmann är efternamn, som är behandlas tillsammans.

Personer med efternamnet Fridman eller med varianter av detta namn

Alfabetiskt ordnade
 Aleksandr Fridman (1888–1925), rysk matematiker och kosmolog

 Bengt Friedman (1923–2008) svensk diplomat, minister och ambassadör
 Benjamin M. Friedman (född 1944) amerikansk nationalekonom
 Bo Fridman (1929–2007), svensk ekonom och auktoriserad revisor

 David D. Friedman (född 1945) amerikansk anarkokapitalistisk författare, som till Milton Friedman

 Eric Friedman, amerikansk jurist och företagsledare
 Eva Friedmann (född 1944), svensk idrottsutövare (handboll, spjutkastning, bangolf med mera)

 Gal Fridman (född 1975), israelisk vindsurfare
 Gloria Friedmann (född 1950), tysk-fransk skulptör

 Hermann Friedmann (1873–1957), balttysk filosof

 Ignaz Friedman (1882–1948), polsk pianist

 Jane Friedmann (född 1931), svensk skådespelare
 Jeffrey Friedman (född 1954) amerikansk molekylär genetiker
 Jerome I. Friedman (född 1930), amerikansk nobelprisbelönad fysiker
 Jonathan Friedman (född 1946), amerikansk socialantropolog

 Kinky Friedman (född 1944), amerikansk-judisk countrymusiker och deckarförfattare

 Mark Friedman (född 1995), kanadensisk ishockeyspelare
 Marty Friedman (född 1962), amerikansk heavy metal-gitarrist
 Michail Fridman (född 1964) rysk affärsman
 Milton Friedman (1912–2006), amerikansk nationalekonom, nobelpristagare i ekonomi

 Patri Friedman (född 1976), amerikansk ekonomisk teoretiker, liberterian, anarko-kapitalist

 Ross Friedman (född 1954) amerikansk punk/heavy metal-gitarrist

 Semmy Friedmann] (1891–1964) svensk skådespelare
 Siegwart Friedmann (1842–1916), ungersk-tysk skådespelare
 Sigrid Fridman (1879–1963), svensk skulptör
 Stanton Friedman (född 1934), amerikansk ufolog

 Thomas Friedman (född 1953), amerikansk journalist och författare
 Tuviah Friedman (1922–2011), polsk-israelisk nazistjägare

Kronologiskt efter ämnesområden (äldre översikt)

Konst och musik 
 Siegwart Friedmann (1842–1916) ungersk-tysk skådespelare
 Sigrid Fridman (1879–1963) svensk skulptör
 Ignaz Friedman (1882–1948) polsk pianist
 Semmy Friedmann (1891–1964) svensk skådespelare
 Jane Friedmann (född 1931) svensk skådespelare
 Kinky Friedman (född 1944) amerikansk countrymusiker och deckarförfattare
 Gloria Friedmann (född 1950) tysk-fransk skulptör
 Thomas Friedman (född 1953) amerikansk journalist och författare
 Ross Friedman (född 1954) amerikansk punk/heavy metal-gitarrist
 Marty Friedman (född 1962) musiker inom heavy metal

Vetenskap, forskning, teorier 
 Hermann Friedmann (1873–1957) balttysk filosof
 Aleksandr Fridman (1888–1925) rysk matematiker och kosmolog
 Milton Friedman (1912–2006) amerikansk nationalekonom, nobelpristagare i ekonomi
 Jerome Friedman (född 1930) amerikansk nobelprisbelönad fysiker
 Stanton Friedman (född 1934) amerikansk UFOlog
 Benjamin Friedman (född 1944) amerikansk nationalekonom
 David Friedman (född 1945) anarkokapitalistisk författare, som till Milton Friedman
 Jonathan Friedman (född 1946) amerikansk forskare på migrationspolitik
 Jeffrey Friedman (född 1954) amerikansk forskare inom molekylär genetik
 Herbert Friedmann, biolog
 Francis Friedmann, biolog

Politik, administration, affärer 
 Bengt Friedman (1923–2008) svensk diplomat, minister och ambassadör
 Michail Fridman (född 1964) rysk affärsman

Se även 
 Friedmanns ekvationer
 The Friedmans, dokumentärfilm
 Friedmann (auktor)

Efternamn
Jiddisch-efternamn